Überfahrt steht für:
 Seehotel Überfahrt in Bayern
 Überfahrt (Anna Seghers), Erzählung (1971)
das Überqueren eines Gewässers (Fluss, See, Ozean), siehe auch Atlantiküberquerung
Siehe auch:
 Die große Überfahrt 
 Kurze Überfahrt